Bolu (provincie), een provincie van Turkije
Bolu (district), een district in deze provincie
Bolu (stad), de hoofdstad van dit district en deze provincie